Église Sainte-Reine, au Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne)
 Église Sainte-Reine, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
 Église Sainte-Reine, à Virargues (Cantal).

Voir aussi
 Église Sainte-Reine d'Alize, à Berulle
 Église Sainte Reine Marie, à Cologne-Marienburg sur laquelle travailla l'architecte Dominikus Böhm